Hécourt puede hacer referencia a:

 Hécourt, comuna francesa del departamento de Eure.
 Hécourt, comuna francesa del departamento de Oise.